est le titre anglais des œuvres suivantes :
Mr Brown, roman policier d'Agatha Christie, publié en 1922, mettant en scène les personnages de Tommy et Tuppence ;
Mr Brown, téléfilm britannique initialement diffusé en 1982, réalisé par Tony Wharmby sur un scénario de Pat Sandis, d'après le roman d'Agatha Christie, et dans lequel les rôles de Tommy et Tuppence sont joués par James Warwick et Francesca Annis, qui seraient également les interprètes, en 1983-1984, des dix épisodes de la série Le crime est notre affaire, adaptée d'une série de nouvelles d'Agatha Christie mettant en scène les mêmes héros six ans après les événements narrés dans Mr Brown.